Ulalume (Poe), gedicht van Edgar Allan Poe
Ulalume (Holbrooke), symfonisch gedicht van Joseph Holbrooke gebaseerd op het gedicht van Poe